Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа у Назареті (католицький).
 Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа в Ізяславі (католицький).
 Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа в Гронінгені (католицький).
 Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа в Києві (католицький).
 Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа в Мінську (католицький).
 Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа в Підгірцях (католицький).
 Церква святого Йосипа — храм святого Йосипа в Миколаєві (католицький).